Нижче наведено таблицю для всіх Паралімпійських ігор з 1898 по 2012 роки, включаючи Літні Паралімпійські ігри та Зимові Паралімпійські ігри.

Країни з медалями

Країни без медалей

Примітки

Джерела 

 База даних МОК 
 Офіційні звіти Олімпійських ігор 

Паралімпійські ігри